Lista 153 gmin w departamencie Var we Francji.

(CAT) Agglomeration community of Toulon Provence Mediterranean, utworzone w 2002.
(CAF) Agglomeration community of Fréjus-Saint-Raphaël, utworzone w 2000.
(CAD) Agglomeration community of Dracénoise, utworzone w 2001.
(CAG) Agglomeration community of Garlaban Huveaune Sainte-Baume, utworzone w 2000, most of which is located in the Delta Rodanu département.
(CCC) Commune community of Cœur du Var - Plaine des Maures, utworzone w 2002. 

Gminy we Francji